

Sigle 
 Pentium II – microprocessore Intel
 Propaganda Due – loggia massonica

Cinema 
 Attenti a quei P2 – film del 1982 diretto da Pier Francesco Pingitore
 -2 Livello del terrore (P2) – film del 2007 diretto da Franck Khalfoun

Codici 
 P2 o P-2 – designazione degli aerei USA per Lockheed P2V Neptune

Altro 
 Alfa Romeo P2 – automobile dell'Alfa Romeo
 Coolpix P2 – fotocamera della Nikon
 Ferrari P2 – automobile della Ferrari
 P2 – sistema di videoregistrazione a stato solido
 YP-P2 – Lettore Mp3 e Mp4 della Samsung